Пясечно:

 Пясечно — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Пясечинский повят.
 Пясечно — гмина (волость) в Польше, входит в Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство.